__БЕЗКН__
-{Eyes Without a Face}- може да се односи на:
 Eyes Without a Face - песму Билија Ајдола;
 Les yeux sans visage - филм из 1960. француског режисера Жоржа Франжија.